Kamer van Afgevaardigden (Frankrijk)
 Kamer van Afgevaardigden (Luxemburg)

Zie ook: Kamer van Afgevaardigden, doorverwijspagina.